Matanović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Matanović (* 1930), serbischer Schachgroßmeister
 Igor Matanović (* 2003), kroatisch-deutscher Fußballspieler
 Julijana Matanović (* 1959), kroatische Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Hochschullehrerin